Schlöglbach ist ein Gewässername:
 Schlöglbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Liesing, zur Mur) vor Wald am Schoberpass, Bezirk Leoben, Steiermark
 Schlöglbach (Windach), linker Zufluss der Windach kurz vor dem Windachspeicher, Gemeinde Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern